Андиса () — деревня в Греции, на западе острова Лесбос в Эгейском море. Относится к общине Дитики-Лезвос в периферии Северные Эгейские острова. Население 908 человек по переписи 2011 года.

История 
Древний город Антисса (, ), родина поэта Терпандра, находился на западном берегу Лесбоса. Отождествляется со средневековой крепостью Айи-Теодори, также известной как Овриокастро () у деревни Архея-Андиса в сообществе , в 7 км к северо-западу от деревни Андиса.

До 1928 года деревня называлась Телония (), в 1928 году () переименована в Андису.

Близ деревни, у дороги Калони — Андиса, на левом берегу реки Вулгарис () находится заброшенный женский монастырь Периволи (), который в XVI — конец XVIII вв. был частью мужского монастыря Таксьярхис, развалины которого находятся к северо-востоку от Калони. Кафоликон монастыря построен по типу базилики с деревянной крышей, небольших размеров с замечательными фресками XVI века.

Сообщество 
Сообщество Телония () создано в 1918 году (). В 1928 году () переименовано в Андиса (). В сообщество входит монастырь Иоанна Богослова, остров Похис и шесть населённых пунктов. Население 1205 человек по переписи 2011 года. Площадь 77,454 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лесбоса